Ribarići est un toponyme qui peut désigner :
Ribarići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ribarići, un village de Croatie situé dans la municipalité d'Ogulin, comitat de Karlovac.